Сунгуров — фамилия.

Известные носители 
 Сунгуров, Александр Юрьевич (род. 1951) — российский политолог.
 Сунгуров, Василий Арсениевич (1876—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Сунгуров, Николай Петрович (около 1803 — 1838) — руководитель нелегального студенческого кружка в Московском университете.
 Сунгуров, Юрий Александрович (1908 — 1973) — советский актёр.